Chlístov (Hořičky)
 Chlístov (powiat Benešov)
 Chlístov (powiat Třebíč)